Loges ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Loges (1887–1958), deutscher Sport- und Gymnastiklehrer
 Edda Loges (* 1942), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Gabriele Loges (* 1957), deutsche Autorin, Lyrikerin und Journalistin
 Gustav Loges (1854–1919), deutscher Agrikulturchemiker
 Heinrich Loges (1843–1885), deutscher Buchhändler, sozialdemokratischer Zeitschriften-Redakteur und -herausgeber
 Paul Dupont des Loges (1804–1886), deutsch-französischer Geistlicher, Bischof von Metz und Politiker (Zentrum), MdR